Municipio de Oakville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oakville (Misuri), un municipio ubicado en el condado de San Luis;
 Municipio de Oakville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.